Ramdas o Ram Das (‘sirviente de Rama") se puede referir a:

 Guru Ram Das, maestro sij del siglo XVI.
 Samarth Ramdas o Samartha Ramdas Swami, un religioso y santo hinduista del siglo XVII de Majarastra, quien era devoto del dios Rama y gurú del rey maratha Shivayi.
 Ramadasu o Ramdás, un devoto hinduista del siglo XVII de Andhra Pradesh, muy conocido por sus canciones devocionales dedicadas al dios Rama.
 Swami Ramdas (1884-1963), religioso hinduista de Kerala (India), quien fundó el Ananda-ásram en Kanhangad.
 SS Ramdas, un buque que se hundió en las costas de Bombay en 1947.
 Baba Ram Dass (Richard Alpert, 1931-), escritor estadounidense, investigador del LSD.
 S. A. Ramadass (siglo XX y XXI), parlamentario de Karnataka (India).

 Varias ciudades llamadas Ramdaspur, incluyendo la ciudad ahora conocida como Amritsar.